Filmare Festival è stato un evento biennale dedicato ai migliori realizzatori di cortometraggi e si è svolto ad Ostia dal 1996 al 2012.

Storia 
Fra i presidenti di giuria: Pupi Avati, Mario Monicelli, Ricky Tognazzi, Ettore Scola, Cristina Comencini, Carlo Verdone, Fausto Brizzi, Giovanni Veronesi, Alessandro D'Alatri.

Divenuto dal 2000 a carattere internazionale, ha istituito gemellaggi con altri festival internazionali di corti, in Brasile ed in Irlanda (Kerry Film Festival, Album-Canale 10, associazione culturale SCIAMI di Noto, in Sicilia).

Promosso e organizzato dall'associazione culturale "Isabella Ossicini", ogni anno ha avuto sostegni da vari istituzioni pubbliche tra cui Comune di Roma e Provincia di Roma. Presidente dell'associazione Donatella Zapelloni.

Note

Collegamenti esterni
 

Ostia
Festival cinematografici italiani del passato
Festival cinematografici nel Lazio